Натура́льный (натуральная, натуральное, натуральные) — прилагательный термин речи и письменности для определения объектов (форм, предметов, цвета, продуктов питания и т. д.) природно-естественного происхождения.

 Натуральный цвет — естественный цвет без какого-либо искусственного окрашивания.
Натуральный газ — природный газ.
 Натуральный каменный шпон
 Натуральный каучук — природный каучук.
 Натуральный обмен
 Натуральный обмен (проект)
 Натуральный окрас — натуральный цвет в художественно-изобразительном искусстве.
 Натуральная оспа
 Натуральное хозяйство

В математике 
 Натуральные числа — числа, возникающие естественным образом при счёте.
 Натуральный логарифм
 Натуральный логарифм 2
 Ряд из натуральных чисел

В музыке 
 Натуральный звукоряд
 Натуральные лады
 Натуральный строй

В образовании 
 Натуральная школа